Оксил:

 Оксил (сын Гемона), царь Элиды.
 Оксил (сын Ареса), сын Ареса и Протогении, дочери Калидона.
 Оксил (сын Орея).